Trattenbachalm heißen folgende geographische Objekte:
 Trattenbachalm (Pinzgau), in den Kitzbüheler Alpen bei Wald im Pinzgau und Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg
 Trattenbachalm (Brixental), in den Kitzbüheler Alpen bei Hopfgarten, Tirol
 Trattenbachalm (Jochberg), in den Kitzbüheler Alpen bei Jochberg, Tirol